Коша́тина — мясо кошек, используемое в кухне восточных народов в странах Юго-Восточной Азии и Китае. Кошачье мясо также употребляют в пищу в некоторых странах Африки и Латинской Америки.

Случаи употребления кошачьего мяса в европейских странах имели место даже в XX веке, особенно в период недостатка продовольствия. Доктор исторических наук Борис Ковалёв рассказывал, что испанцы из «Голубой дивизии» во время Второй мировой войны на оккупированном северо-западе России создали ферму, на которой разводили кошек для последующего употребления их мяса в пищу.

В Южной Америке прежде всего используется афроперуанцами. Методы приготовления кошачьего мяса демонстрируются каждый сентябрь во время фестиваля Святой Ифигении в городе Ла Кебрада. В некоторых культурах Камеруна существует специальная еда из кошачьего мяса, которая, по местным поверьям, приносит удачу.

Религиозные запреты на употребление кошачьего мяса 
Кошачье мясо, как и мясо любых наземных хищников, запрещено употреблять в пищу как еврейскими законами кашрута, так и пищевыми запретами в исламе.

См. также 
 Собачатина
 Кантонская кухня

Примечания

Ссылки 

 Sarah Hartwell. Cats — friend or food? // Статья на сайте Messybeast.com
 Website on cat meat in southern China
 Кошатина — это вкусно. И наплевать на SARS

 
 Anthony L. Podberscek (Cambridge), Good to Pet and Eat: The Keeping and Consuming of Dogs and Cats in South Korea / Journal of Social Issues, Vol. 65, No. 3, 2009, pp. 615—632 (о ситуации в Корее)

Перуанская кухня
Ингредиенты китайской кухни
Мясо
Кошки